Грубе — громада в Німеччині, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн. Входить до складу району Східний Гольштейн.
 Грубе — річка в Німеччині.

 Адольф Едуард Грубе (1812—1880) — німецький анатом та зоолог.
 Аніта Грубе (* 1955) — радянська та латвійська акторка.
 Грубе Вільгельм Гансович (1855—1908) — філолог та етнограф.
 Грубе Вільгельм Федорович (1827—1898) — хірург, патологоанатом, професор кафедри оперативної хірургії та хірургічної клініки Харківського університету.
 Гельмут Грубе (1893—1974) — німецький офіцер, контрадмірал-інженер крігсмаріне.
 Ернст Грубе (1890—1945) — німецький політик.
 Грубе Олександр Васильович (1894—1980) — скульптор, викладач, народний художник Білруської РСР.
 Грубе Стефан — архієпископ Ризький (1480—1483).

Див. також 
 Груба (значення)